Живоинович — фамилия. Известные носители:
 Живоинович, Александар (род. 1953) — канадский музыкант, гитарист рок-группы Rush.
 Живоинович, Ана (род. 1991) — сербская волейболистка.
 Живоинович, Велимир (1933—2016) — сербский актёр.
 Живоинович, Слободан (род. 1963) — югославский сербский профессиональный теннисист.